Carlos Polanco puede referirse a:

 Carlos Polanco Hurtado, un automovilista chileno.
 Carlos Polanco Álvarez (1968-1990), un automovilista chileno, hijo del anterior.
 Carlos Polanco, un pintor pop impresionista peruano.